Ла-Фуэва ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 218.8 км². Население — 619 человек (на 2010 год). Расстояние — 135 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de La Fueva
 Datos estadísticos de La Fueva
 Municipio de La Fueva en el portal Sobrarbe.com
 El conjunto monumental de Muro de Roda en el portal de turismo de Sobrarbe

Муниципалитеты Уэски